Sauzay bezeichnet 
 Sauzay (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Beuvron
 Sauzay (St. Lucia), Siedlung in Choiseul, St. Lucia

Sauzay ist der Name folgender Personen:
 André de Sauzay, von 1623 bis 1644 Bischof von Bethleem
 Brigitte Sauzay (1947–2003), Dolmetscherin der drei französischen Präsidenten Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing und François Mitterrand
 Eugène Sauzay (1809–1901), französischer Komponist

Siehe auch:
 Sauzet
 Saussay